Con Stadio Torpedo si identificano diversi stadi.

Kazakistan
Stadio Torpedo – stadio della città di Kökşetaw in Kazakistan.

Russia
Stadio Torpedo – nome con cui era conosciuto lo Stadio Ėduard Strel'cov di Mosca in Russia.
Stadio Torpedo – stadio della città di Taganrog in Russia.
Stadio Torpedo – stadio della città di Togliatti in Russia.
Stadio Torpedo – stadio della città di Vladimir in Russia.

Bielorussia
Stadio Torpedo – stadio della città di Žodzina in Bielorussia.
Stadio Torpedo – stadio della città di Mahilëŭ in Bielorussia